Esistono più comuni francesi con questo nome

Monteils – Aveyron
Monteils – Gard
Monteils – Tarn e Garonna